Kubert ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Kubert (1947–2010), US-amerikanischer Mathematiker
 Adam Kubert (* 1959), US-amerikanischer Comiczeichner
 Andy Kubert (* 1962), US-amerikanischer Comiczeichner
 Joe Kubert (1926–2012), US-amerikanischer Comiczeichner und Dozent für Graphic Art Design

Siehe auch:
 Kübert